Amtrak bezeichnet:
 die halbstaatliche amerikanische Eisenbahngesellschaft National Railroad Passenger Corporation, siehe Amtrak
 einen Paketdienst in Großbritannien, siehe Amtrak (Paketdienst)
 eine Romanreihe des Science-Fiction-Autors Patrick Tilley, siehe Amtrak-Kriege (The Amtrak Wars)
 einen alliierten Amphibienpanzer während des Zweiten Weltkrieges, siehe Landing Vehicle Tracked

Siehe auch:
 Amtrac
 Amtrack